Ebanda ist der Familienname folgender Personen:
 Hervé Ebanda (* 1979), französischer Fußballspieler
 Isabelle Ebanda (* 1936), kamerunische Politikerin
 Richard Ebanda (* 1996), kamerunischer Fußballspieler